Les Sept Îles, Les Sept-Îles eller Sept-Îles kan syfta på följande platser:

Les Sept-Îles, en grupp öar i Antarktis
Sept-Îles, en stad i provinsen Québec i Kanada